Dolina Litworowa – dolina w polskich Tatrach Zachodnich
 Dolina Litworowa – dolina w słowackich Tatrach Wysokich